la Loue est une rivière de l'est de la France, affluent du Doubs
 la Loue est une rivière du sud-ouest de la France, affluent de l'Isle

Homonymie d'hydronyme